Gunung Kembang (Sarolangun), een plaats in Indonesië
Gunung Kembang (Manna), een plaats in Indonesië
Gunung Kembang (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Gunung Kembang (Kikim Timur), een plaats in Indonesië
Gunung Kembang (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in Indonesië
Gunung Kembang (Semidang Alas Maras), een plaats in Indonesië